Кляич (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Кляич, Миланка (1924—1943) — Народный герой Югославии.
 Кляич, Милош (1916—1944) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Кляич, Мирко (1912—1942) — югославский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Кляич, Ненад (род. 1966) — хорватский гандболист.
 Кляич, Филип (1913—1943) — Народный герой Югославии.